Jules Noël peut faire référence à :
 Jules Noël, ou Jules Achille Noël, de son vrai nom Louis Assez Noël (1810-1881), peintre français ;
 Jules Noël (1903-1940), discobole français, porte-drapeau de l'équipe de France aux Jeux Olympiques d'été de 1932 et de 1936.